Akgül est un patronyme turc.

Étymologie 
Akgül est un mot composé de ak « blanc » et gül « rose ». Il signifie donc « rose blanche ».

Variante 
Il existe également le patronyme turc Akgüloğlu, où -oğlu est un suffixe à valeur patronymique qui signifie « fils de ». Akgüloğlu signifie donc « fils de la rose blanche ».

Patronyme 

  (1970-), président turc du club de football Adanaspor ;
  (1982-), coureur de VTT turc ;
  (1979-), chanteur et musicien turc ;
 Gülbahar Akgül (1987-), joueuse de volley-ball turque ;
  (1946-), homme politique turc ;
  (1982-), footballeur turc ;
  (1948-2017), ingénieur et informaticien turc ;
 , musicien turc ;
  (1971-), serveur et académicien ;
 , acteur turc ;
 Sezar Akgül (1988-), lutteur turc ;
 Taha Akgül (1990-), lutteur turc ;
  (1963-), dessinateur et académicien ;
  (1996-), athlète turc.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc